Биркаш (Буркаш, ) — деревня в Египте к северо-западу от города Эль-Гиза, в верхней части дельты Нила, на левом (западном) берегу Нила, к востоку от административного центра марказа  и к северо-западу от Каира. Административно относится к марказу  в мухафазе Эль-Гиза. Население  человек по переписи 2006 года.

Упоминается в средневековом кадастре  как «Мардж Антар аль-Кибли» () и в знаменитом словаре «Тадж ал-'арус» () Муртады аз-Забиди (1732—1790) как «Биркаш».

Верблюжий рынок 
В деревне находится крупнейший в Египте верблюжий рынок, популярный у туристов. Рынок работает ежедневно, наибольший ажиотаж накануне праздника жертвоприношения. Единовременно на рынке представлены не менее 2 тысяч одногорбых верблюдов (дромадеров), в основном ввезённых из Судана, Сомали и других соседних стран. Животных доставляют караванами по 100—150 животных или на грузовиках. В основном животные идут в пищу. Отдельно продаются так называемые «скаковые» верблюды, которых используют не для скачек, а как аттракцион для туристов. Как правило, верблюдов берут оптом по 3—5 животных, которых грузовиками вывозят на бойню. Цена на верблюда от 300 до 1600 долларов США. Розничная цена на верблюжатину около 5 долларов США за килограмм. Масса животного определяется по внешнему виду. Для туристов продаются одеяла из грубой верблюжьей шерсти.

Примечания 

География Эль-Гизы
Населённые пункты Египта
Рынки Египта